Ел Мочомо има више значења:

 Ел Мочомо (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мочомо, Ел Потреро (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику